El Día ist der Name folgender Zeitungen:

 El Día (Argentinien), Zeitung aus La Plata, Argentinien
 El Día (Bolivien) (früherer Name El Nuevo Día), Zeitung aus Santa Cruz de la Sierra, Bolivien
 El Día (Kanarische Inseln), Zeitung von den Kanarischen Inseln, Spanien
 El Día (Chile), Zeitung aus La Serena, Chile
 El Día de Ciudad Real, Zeitung aus Ciudad Real, Spanien
 El Día (Houston), Zeitung aus Houston, Texas, Vereinigte Staaten
 El Día (Mallorca), Zeitung mit Sitz auf Mallorca, Spanien
 El Día (Mexiko), Zeitung aus Mexiko
 El Día (Dominikanische Republik), Zeitung aus der Dominikanischen Republik
 El Día (Uruguay), Zeitung aus Uruguay
 El Día (Saragossa), Zeitung aus Saragossa, Spanien

El Día steht für: 
 Radio El Día, einen Radiosender auf den Kanarischen Inseln

Siehe auch:
 Diario El Día (Bauwerk), Bauwerk in Montevideo, Uruguay